Magyar Filmdíj a legjobb maszkmesternek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb maszkmesternek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában